Toyshop  é uma banda brasileira de rock alternativo, que canta em inglês. Formada por Valder Santos (Guitarra), Gabriel Weinberg (Guitarra), Guilherme Martin (bateria), Nando Machado (Baixo) e Natacha Cersosimo(Vocal).

A banda se formou em 1994, no estado de São Paulo, e lançou seu primeiro disco Party Up, (antigo nome da banda) em 1999.

As canções mais conhecidas da banda são: "Daydream", "Run Away" e "Everybody Crazy", das quais as duas ultimas fizeram parte da trilha sonora do filme Holiday in the Sun, de 2001.

A banda consegui seu reconhecimento maior lá fora, principalmente na Europa onde chegou a ser primeiro lugar na parada de singles com a música "Daydream". Toyshop parou por um tempo , mas retornaram às atividades em 2012, e com um álbum novo previsto para o mesmo ano.

Em julho de 2014 a banda anunciou que se apresentará no 12º Anime Friends.

Bandas de São Paulo (estado)
Bandas de rock alternativo
Bandas formadas em 1994